Dakhla város Nyugat-Szahara területén
 Dakhla-oázis Egyiptomban